Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2017 () проводился в городе Сент-Джонс (Ньюфаундленд и Лабрадор) c 4 по 12 марта 2017 года. Турнир проходил в 88-й раз. В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор чемпионат проходил во 2-й раз, в Сент-Джонсе — во 2-й раз.

Победитель получил право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2017, который пройдёт в апреле 2017 в городе Эдмонтон (провинция Альберта, Канада), а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2018 году.

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с , автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Основной турнир:
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−3:30.

Квалификация 
Начиная с чемпионата 2015, автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Турнирная таблица по итогам группового этапа квалификации

Сессия 1. 2 марта, 19:00

Сессия 2. 3 марта, 8:00

Сессия 3. 3 марта, 15:30

Финал

4 марта, 15:00

Групповой этап

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2017

2017
Спорт в Канаде в 2017 году
Спортивные соревнования в Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабрадор)
Март 2017 года